Мальтийская Премьер-лига 1983/1984 () — 69-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа

Группа на вылет

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1983/1984
Мальта
Мальта
1983 год на Мальте
1984 год на Мальте